Подлесный — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Подлесный, Вячеслав Сергеевич (род. 1977) — казахстанский стрелок из пистолета.
 Подлесный, Дмитрий Семёнович (род. 1928) — советский футболист, тренер.
 Подлесный, Зиновий Васильевич (1936—1999) — советский архитектор, лауреат Государственной премии УССР.
 Подлесный, Николай Юрьевич (род. 1973) — советский и украинский футболист.
 Подлесный, Сергей Антонович (1942—2017) — советский и российский инженер и радиотехник.

Топоним 
 Подлесный — хутор в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Подлесный — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Подлесный — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Подлесный — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Подлесный — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Подлесный — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края, сельское поселение Венцы-Заря.
 Подлесный — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края, сельское поселение Кубань.
 Подлесный — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Подлесный — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Подлесный — посёлок в Курском районе Курской области.
 Подлесный — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.
 Подлесный — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Подлесный — посёлок в Бессоновском районе Пензенской области.
 Подлесный — посёлок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Подлесный — посёлок в Волжском районе Самарской области, сельское поселение Подъём-Михайловка.
 Подлесный — посёлок в Волжском районе Самарской области, сельское поселение Черновский.
 Подлесный — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Подлесный — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Подлесный — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Подлесный — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.
 Подлесный — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.
 Подлесный — посёлок в Лениногорском районе Татарстана.
 Подлесный — посёлок в Венёвском районе Тульской области.
 Подлесный — посёлок городского типа в составе города Донской Тульской области, с 2005 г. микрорайон города.
 Подлесный — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Подлесный — починок в Завьяловском районе Удмуртии.
 Подлесный- бывший хутор в Чернобыльской зоне отчуждения.

См. также 
 Подлесный Алексинец
 Подлесный Веселец
 Подлесный Мукаров
 Подлесный сельсовет
 Подлесный Ялтушков
 Подлесная
 Подлесное